Mustafa Ali Mehmed (n. 1924 - d. 2020) a fost un scriitor, cercetător, traducător și filosof român de etnie turcă.

Biografie
Mustafa Ali Mehmed s-a născut în anul 1924 în satul Ghiurghieni din regiunea Dobrici din Bulgaria de astăzi, pe atunci parte a Regatului României. Între anii 1937-1945 a studiat la seminarul musulman din Medgidia, iar apoi a urmat cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Univeristătii din București, între anii 1950-1954.

Între anii 1954-1965 a lucrat ca cercetător în cadrul Institutului de Istorie al Academiei Române, iar între anii 1965-1994 în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene. A fost apreciat ca un bun traducător deoarece cunoștea limba turco-osmană. În anul 1966 fusese trimis de către regimul socialist la Istanbul pentru a cerceta arhivele de acolo în căutarea de documente cu privire la istoria românilor. În această perioada a anilor 1966-1980 a realizat alături de colegul său, turcologul Mihail Guboglu, colecția în 3 volume intitulată Cronici Turcești. În anul 1980 a primit și premiul Academiei Române pentru munca depusă. A continuat în anii următori cu publicarea mai multor colecții de documente și sinteze privind istoria turcilor.

În perioada anilor 1990-2002 a lucrat la cel mai important proiect al carierei sale: traducerea Coranului în limba română. Traducerea a fost publicată într-o primă ediție în anul 2003.

În anul 2006 a fost premiat de către Fundația Scriitorilor și Artiștilor din Lumea Turcică pentru servicii aduse lumii turce.

Pe plan politic a fost unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Turco-Musulmane din România în 1990.

A decedat în anul 2020 la București la vârsta de 96 de ani.

Nașteri în 1924
Decese în 2020
 Turcologi români